Jorge de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Georg von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 24 de julio de 1796-Hummelshain, 3 de agosto de 1853) fue un duque de Sajonia-Altemburgo.

Familia 
Era el cuarto hijo varón, aunque el segundo sobreviviente, del duque Federico de Sajonia-Hildburghausen (de Sajonia-Altemburgo desde 1826) y la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. Estuvo enrolado en el ejército austríaco contra la Francia napoleónica en la guerra de 1813-1814.

Jorge sucedió a su hermano, José, como duque de Sajonia-Altemburgo cuando este abdicó en 1848.

Matrimonio e hijos 
En Ludwigslust el 7 de octubre de 1825 contrajo matrimonio con la duquesa María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin. Ella era hija del gran duque heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin y de la gran duquesa Elena Pávlovna de Rusia.

Tuvieron tres hijos:
 Ernesto Federico Pablo Jorge Nicolás (Hildburghausen, 16 de septiembre de 1826-Altemburgo, 7 de febrero de 1908), duque de Sajonia-Altemburgo. Desposó a la princesa Inés de Anhalt-Dessau.
 Alberto Federico Augusto Bernardo Luis Antonio Carlos Gustavo Eduardo (Hildburghausen, 31 de octubre de 1827-Ludwigslust, 28 de mayo de 1835).
 Mauricio Francisco Federico Constantino Alejandro Enrique Augusto Carlos Alberto (Eisenberg, 24 de octubre de 1829-Arco, 13 de mayo de 1907), desposó a la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen.

Ancestros

Referencias 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. (Das Herzogliche Haus von Sachsen-Altenburg; Bd. 1). Altenburger Verlag, Altenburg 1992 (Nachdr. d. Ausg. Bozen 1917). 
 Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen. Verlag Frankenschwelle, Hildburghausen 1999, ISBN 3-86180-082-9 (Nachdr. d. Ausg. Hildburghausen 1886).

Nacidos en Hildburghausen
Duques de Sajonia-Altemburgo
Militares del Imperio austríaco en las guerras napoleónicas
Generales de Austria
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Militares de Austria del siglo XIX